Lembeh (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Noord-Celebes.
 Straat Lembeh, een Indonesische zeestraat die de eilanden Celebes en Lembeh van elkaar scheidt.